Дмитрий Иванович — имя и отчество нескольких русских князей и царевичей:
 Дмитрий Иванович Донской (1350—1389) — Великий князь Московский.
 Дмитрий Иванович Жилка (1481—1521) — князь Углицкий, сын Ивана III.
 Дмитрий Иванович Внук (1483—1509) — внук Ивана III, князь, венчанный дедом на царство, а затем умерший в заключении.
 Дмитрий Иванович (1552—1553) — старший сын Ивана IV Грозного, царевич, его наследник во время тяжёлой болезни в 1552; погиб в младенчестве.
 Дмитрий Иванович Углицкий (1582—1591) — младший сын Ивана IV Грозного, царевич, погиб при невыясненных обстоятельствах в Угличе.